Osoby o tym nazwisku:
 Emanuel Kratochwil – czeski urzędnik, literat, malarz
 Maria Antonina Kratochwil – rzymskokatolicka duchowna